

Miejscowości na Ukrainie (Mychajliwka, Михайлівка, Michałówka)
 Mychajliwka –  osiedle typu miejskiego, w rejonie perewalskim obwodu ługańskiego
 Mychajliwka –  osiedle typu miejskiego w obwodzie ługańskim
 Mychajliwka – osiedle typu miejskiego w rejonie michajłowskim obwodu zaporoskiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie jarmolińskim obwodu chmielnickiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie bielajewskim obwodu odeskiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie berszadzkim obwodu winnickiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie winnickim obwodu winnickiego
 Mychajliwka – wieś w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego

Zobacz też 
 Michałówka